У Республіці Північна Македонія нараховується 34 міста, в яких проживає приблизно 60% усього населення країни. Нижче подано список усіх міст і подано їхнє населення згідно з даними перепису населення 2002 року.

Примітки 

Македонія

Списки:Північна Македонія